Henryk Nudziu Kozłowski – obecny Šero Rom Polskich Cyganów Nizinnych
 Henryk Paweł Kozłowski – podharcmistrz, porucznik AK, ostatni dowódca kompanii ”Maciek” batalionu ”Zośka”
 Henryk Stanisław Kozłowski – uczony, wynalazca, specjalista budowy maszyn elektrycznych
 Henryk Kozłowski – profesor chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, członek PAN

Przypisy